Odontoscelia är ett släkte av tvåvingar. Odontoscelia ingår i familjen Neriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Odontoscelia